A 22 104-es számú mellékút három kilométer hosszú bekötőút Nógrád vármegyében. Az út Hugyag forgalmát vezeti ki a 22-es főútra. A 2019-es évben évi átlagos napi forgalma 903 jármű/nap volt.

Nyomvonal

|}
|}

A 22-es főútból ágazik ki, annak 32,6 kilométerénél, Hugyag közigazgatási területén. A falu lakott területét az Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-vasútvonal vasúti megállóhelynél éri el, majd közel két kilométer után elhagyja azt. Az út az 1944-ben felrobbantott, majd elbontott Ipoly-híd magyarországi hídfőjéhez vezet, de az utolsó szakasza már le van zárva a közúti forgalom elől.

Története

A 2-es főút eredetileg Budapestet Kassával kötötte össze. A főút Hugyagnál, még az Ipoly-híd előtt a mai 22 104-es mellékút nyomvonalán haladt. A főút három Ipoly-hídját, így a pösténypusztai és a ráróspusztai mellett a hugyagi hidat is 1944. december 5–6-án éjjel felrobbantotta a visszavonuló német hadsereg. A részben járhatatlanná vált 2-es főutat 1945 után helyezték át új nyomvonalára, Hont irányába. A hugyagi híd megmaradt magyarországi nyílását az 1950-es években bontották el, a szlovákiait pedig 1998-ban.

Jegyzetek

Források

További információk
 

22104